Knud Poulsen er navnet på flere personer:

 Knud Poulsen (dyrlæge) (1914-1992) – dansk kredsdyrlæge
 Knud Poulsen (forfatter) (1881-1946) – dansk journalist og forfatter
 Knud Poulsen (teaterdirektør) (1920-2003) – dansk journalist, forfatter og teaterdirektør (Knud Ivendorff Poulsen)